Олег Харито́нов:
 Харитонов, Олег Иванович (род. 1988) — украинский и российский байдарочник.
 Харитонов, Олег Петрович (род. 1968) — российский легкоатлет.
 Харитонов, Олег Рэмович (род. 1967) — российский актёр театра и кино.